Малая Знаменка — название населённых пунктов в России:

 Малая Знаменка — деревня в Лев-Толстовском районе Липецкой области.
 Малая Знаменка — деревня в Никифоровском районе Тамбовской области.
 Малая Знаменка — деревня в Петровском районе Тамбовской области.

См. также 
 Знаменка